De Comrades Marathon is een ultramarathon van ongeveer 90 kilometer, die sinds 1921 jaarlijks wordt gehouden in de provincie KwaZoeloe-Natal in Zuid-Afrika.

De Comrades Marathon is de oudste en qua deelnemersveld de sterkste ultramarathon ter wereld. De wedstrijd wordt georganiseerd door de Comrades Marathon Association (CMA).

Bij de wedstrijd is een tijdslimiet van kracht van 12 uur.

Parcours 
Het parcours van de Comrades Marathon loopt van Durban naar Pietermaritzburg en kent twee varianten; het opwaartse parcours dat begint in Durban en het neerwaartse parcours dat begint in Pietermaritzburg.

Het parcours wordt gekenmerkt door een aantal heuvels die worden aangeduid met “de grote vijf”.

Geschiedenis 
De Comrades Marathon werd voor het eerst gehouden op 24 mei 1921 en is met uitzondering van de periode tijdens Tweede Wereldoorlog en coronapandemie elk jaar gehouden. De editie uit 2010 was de 85e marathon. Tot op heden hebben meer dan 300.000 lopers de race voltooid.

De race was een idee van Vic Clapham, een veteraan uit de Eerste Wereldoorlog, die op deze manier de Zuid-Afrikaanse soldaten die waren omgekomen in de oorlog eer wilde bewijzen. Clapham had zelf tijdens de oorlog een 2700 kilometer lange tocht moeten maken door Duits-Oost-Afrika en vond daarom een race die lopers sterk zou testen op hun fysieke uithoudingsvermogen een gepast eerbetoon.

Voor de eerste race in 1921 meldden 48 hardlopers zich aan, maar slechts 34 kregen toestemming te mogen starten. Slechts 16 deelnemers haalden de finish. De winnaar van de eerste race was Bill Rowan, in een tijd van 8:59.

De eerste vrouw die de race liep was Frances Hayward in 1923, maar omdat de race officieel nog geen vrouwen toeliet, werden haar deelname en tijd niet erkend. In 1975 bestond de marathon 50 jaar en dat was dan ook het jaar waar er voor het eerst vrouwen legaal mee mochten doen.

Van 1962 tot 1994 werd de race jaarlijks gehouden op Republieksdag, een nationale feestdag in Zuid-Afrika gevierd op 31 mei. Toen deze dag werd afgeschaft in 1995 werd de datum veranderd naar de Dag van de Jeugd op 16 juni. In 2007 werd de datum onder druk van de ANC-Jeugdliga veranderd naar 17 juni, omdat de race volgens hen te veel zou afleiden van het belang van de dag van de jeugd. De laatste paar jaar is de race steeds op een andere datum gehouden.

Tot op heden hebben 7 deelnemers de marathon niet overleefd.

Regels
Atleten krijgen 12 uur de tijd om het parcours te voltooien. Tot 2003 was dit nog 11 uur. Er zijn langs de hele route een aantal controlepunten die de deelnemers binnen een bepaalde tijd dienen te bereiken. Lukt dit niet, dan worden ze gedwongen te stoppen met de wedstrijd.

Lopers die met succes 9 marathons hebben gelopen krijgen een geel nummer, en lopers die 10 marathons hebben voltooid een groen nummer.

Prijzen 
Alle deelnemers die binnen de limiet van 12 uur finishen krijgen een medaille.

De medailles worden als volgt verdeeld:
Gouden medaille: de eerste 10 mannen en vrouwen.
Wally Hayward medaille (zilver met een gouden rand): alle lopers vanaf de 11e die binnen 6 uur finishen.
Zilveren medaille: alle lopers die tussen de 6 uur en 7,5 uur finishen.
Bill Rowan medaille (brons met een zilveren ring): alle lopers die tussen de 7,5 uur en 9 uur finishen.
Bronzen medaille: alle lopers die tussen de 9 uur en 11 uur finishen.
Vic Clapham medaille (koper): alle lopers die tussen de 11 uur en 12 uur finishen.

Voor 2000 werden alleen gouden, zilveren en bronzen medailles uitgereikt. De Bill Rowan medaille werd in 2000 geïntroduceerd en is vernoemd naar de eerste winnaar van de Comrades Marathon in 1921. De tijdlimiet voor deze medaille is gebaseerd op Rowans eindtijd; 8 uur en 59 minuten.

De Vic Clapham medaille werd in 2003 geïntroduceerd en is vernoemd naar de oprichter van de marathon. De invoering van deze medaille viel samen met de uitbreiding van de maximaal toegestane looptijd van 11 uur naar 12 uur.

De Wally Hayward medaille werd in 2007 ingevoerd en is vernoemd naar vijfvoudig winnaar Wally Hayward.

Records

Parcoursrecords

Meeste overwinningen

Meeste medailles 
Dave Rogers (44 medailles)
Clive Crawley (42 medailles)

Winnaars

*In 1992 werd de wedstrijd gewonnen door Charl Mattheus, maar deze werd later gediskwalificeerd vanwege het gebruik van het verboden middelen.

Deelnemers

Atletiekwedstrijd in Zuid-Afrika
Ultraloop
Sport in KwaZoeloe-Natal